A 2008. évi nyári olimpiai játékokon a cselgáncs női félnehézsúlyú versenyszámát augusztus 14-én rendezték.

Mérkőzések

Döntő 

 Bírói döntéssel a kínai versenyző nyert.

Felső ág

Alsó ág

Vigaszág felső ág

Vigaszág alsó ág

Végeredmény

Jegyzetek

Források 

N78